New Zealand Football Championship 2010/2011 var den sjunde säsongen av New Zealand Football Championship, ligan bestod av 8 lag, Waitakere United vann både grundserien och slutspelet.

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Slutspel

Källor 
 Officiella hemsida
 Rsssf.com
 Soccerway.com

2010 i Nya Zeeland
2011 i Nya Zeeland
2010/2011
Fotbollssäsongen 2010/2011